Leynau ist ein deutscher Ortsname:
 Leynau, 1938 bis 1945 Leinau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Linowo (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leynau, 1938 bis 1945 Leinau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Linowo (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Leinau